Young Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Young Lake (Alaska), (Juneau)
 Young Lake (Arkansas), im Little River County
 Young Lake (Lapeer County, Michigan)
 Young Lake (Luce County, Michigan)
 Young Lake (Oakland County, Michigan)
 Young Lake (Oscoda County, Michigan)
 Young Lake (Roscommon County, Michigan)
 Young Lake (Cass County, Minnesota)
 Young Lake (Crow Wing County, Minnesota)
 Young Lake (St. Louis County, Minnesota)
 Young Lake (New York), im Herkimer County
 Young Lake (Oklahoma), im McCurtain County
 Young Lake (Oregon), im Marion County
 Young Lake (Utah), im Duchesne County
 Young Lake (Marinette County, Wisconsin)
 Young Lake (Polk County, Wisconsin)

Siehe auch:
 Youngs Lake